Kluby piłkarskie noszące nazwę Bohemians:
 Bohemians 1905
 Bohemians Dublin
 Bohemians Praha